Echino: in architettura è il nome di una parte dei capitelli dorici, ionici e tuscanici greci e romani (nei trattatisti moderni spesso chiamato "tazza").
Echinodorus o "echino": in botanica genere di piante acquatiche tipiche dell'emisfero boreale.
Echinodermi: in zoologia è il nome di un phylum, da "echíno" (dal greco antico ECHÍNOS), per qualcosa ricco di punte aguzze.